Свавілля — термін етики та правознавства.

Кінематограф 

 «Свавілля» — радянський художній фільм 1989 року.
 «Свавілля» — грузинський художній фільм 2013 року.
 Японська кінотрилогія:
 «Свавілля» — художній фільм 2010 року.
 «Повне свавілля» — художній фільм 2012 року.
 «Останнє свавілля» — художній фільм 2017 року.